(988) Аппелла () — астероид главного пояса астероидов, принадлежащий к спектральному классу S. Астероид был открыт 10 ноября 1922 года русско-французским астрономом Вениамином Жеховским в Алжирской обсерватории и назван в честь в честь французского математика Поля Эмиля Аппеля.

Орбита 
Астероид располагается во внутренней части главного пояса астероидов на расстоянии 2,4-3,9 а. е. от Солнца. Его орбита имеет довольно больший эксцентриситет 0,24 и наклон 2° относительно эклиптики. Эти параметры соответствует орбитам астероидов динамического семейства астероидов Фемиды

Физические характеристики 
Как большинство астероидов данного семейства Аппелла является типичным каменным астероидом спектрального класса S.

Отражающая способность астероида достаточно небольшая для данного класса и варьируется от 0,066 до 0,1401.

Эти параметры получены на основании исследований, проведённых инфракрасными спутниками IRAS, Akari и WISE.

Исходя из яркости и альбедо, рассчитано значение диаметра астероида, которое находится в диапазоне от 20,431 до 30,09 км.

Астероид характеризуется крайне низкой скоростью вращения. На основании кривых блеска полученных в 2012 году вычислен период вращения равный 120 часам, что крайне редко встречается у небольших астероидов.

См. также 
 Список астероидов (901—1000)
 Классификации малых планет
 Семейство астероидов

Примечания

Ссылки 
 

Астероиды Главного пояса
Астероиды, названные в честь людей
Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, открытые Вениамином Жеховским
Семейство Фемиды
Астероиды с периодом более 100 ч